The Great Commandment ist der Titel von:

 The Great Commandment (Lied), Song der Band Camouflage von 1987
 Die Zehn Gebote (1939) (Originaltitel: The Great Commandment), US-amerikanischer Film von 1939